Пертузумаб/трастузумаб/гиалуронидаза — комбинированный лекарственный препарат для лечения рака молочной железы. Одобрен для применения: США (2020).

Механизм действия 
Комбинация: пертузумаб,трастузумаб,гиалуронидаза.

Показания 
 Метастатический HER2-положительный рак молочной железы (в комбинации с доцетакселом).
  или  при ранних стадиях (в комбинации с химиотерапией).

Противопоказания 
 Гиперчувствительность.

Беременность 
Женщины детородного возраста во время лечения и 7 мес. после него должны использовать методы контрацепции.

Способ применения 
Подкожная инъекция.

Примечания 

Противоопухолевые средства — моноклональные антитела